Les championnats de Tunisie d'escrime 2014 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2013-2014 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et féminine 
 Fleuret masculin et féminin 
 Sabre masculin et féminin

Une seule journée est organisée pour chaque discipline et pour toutes les catégories.

Épée

Épée hommes

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie d'épée masculine se déroule le 29 décembre 2013. Le champion d'Afrique 2013 au fleuret, Mohamed Ayoub Ferjani, remporte le titre en battant en finale Yassine Chamakhi sur le score de 15-12. La troisième place revient à Mohamed Mehdi Akremi et Ahmed Aziz Besbes, le vice-champion junior de Tunisie (2014) à l'épée.

Tableau épée masculine individuel

Épreuve par équipes 
L'épreuve de l'épée masculine par équipe se déroule le 25 mai 2014. L'Association sportive féminine de Tunis (ASFT) remporte le titre face à l'Espoir sportif Bhira Bizerte (ESBB) sur le score de 45-38.

Tableau épée masculine par équipes

Épée dames

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie d'épée féminine se déroule le 23 mars 2014. La championne de Tunisie 2013 à l'épée, Maya Mansouri, conserve son titre en battant en finale la jeune Nadia Chammakhi, championne de Tunisie et vice-championne arabe junior (2014) à l'épée, sur le score de 15-10. La troisième place revient à Marwa Dridi et Yosra Hayouni.

Tableau épée féminine individuel

Épreuve par équipes 
L'épreuve de l'épée féminine par équipe se déroule le 11 mai 2014. L'Espoir sportif Bhira Bizerte (ESBB) remporte le titre face à l'Association sportive féminine de Tunis (ASFT).

Tableau épée féminine par équipes

Sabre

Sabre hommes

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie de sabre masculin se déroule le 5 janvier 2014. Amine Akkari remporte le titre en battant en finale le champion cadet et junior de Tunisie (2014) en sabre, le jeune Farès Ferjani. La troisième place revient à Aymen Abda et Ridha Zdiri.

Épreuve par équipes 
L'épreuve du sabre masculin par équipe se déroule le  2014. L'Association sportive féminine de Tunis (ASFT) remporte le titre face à la Jeunesse sportive de Moknine (JSM) sur le score de 45-15.

Tableau sabre masculin par équipes

Sabre dames

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie de sabre féminin se déroule le 29 décembre 2013. La championne d'Afrique 2013, Azza Besbes, remporte le titre en battant en finale la championne d'Afrique 2010, Amira Ben Chaabane, sur le score de 15-9. La troisième place revient à Hela Besbes, championne d'Afrique 2007, et Fatma Grami, championne d'Afrique par équipes 2010.

Tableau sabre féminin individuel

Épreuve par équipes 
L'épreuve du sabre féminin par équipe se déroule le 25 mai 2014. L'Association sportive féminine de Tunis (ASFT) remporte le titre face à l'Essor sportive féminine de Nabeul (ESFN) sur le score de 45-10.

Tableau sabre féminin par équipes

Fleuret

Fleuret hommes

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie du fleuret masculin se déroule le 23 mars 2014. Yassine Chamakhi remporte le titre en battant en finale le champion junior de Tunisie (2014) à l'épée et le vice-champion junior de Tunisie (2014) au fleuret, sur le score de 15-11. La troisième place revient à Fares Zidi, champion cadet et junior de Tunisie (2014) au fleuret et champion cadet de Tunisie (2014) à l'épée, et le jeune Mohamed Aziz Metoui.

Tableau fleuret masculin individuel

Épreuve par équipes 
L'épreuve du fleuret masculin par équipe se déroule le 11 mai 2014. L'Avenir Ariana (AA) remporte le titre face à l'Association sportive féminine de Tunis (ASFT) sur le score de 45-44.

Tableau fleuret masculin par équipes

Fleuret dames

Épreuve en individuel 
Le championnat de Tunisie de fleuret féminin se déroule le 5 janvier 2014. Haïfa Jabri remporte le titre en battant en finale l'épéiste Dorra Ben Jaballah. La troisième place revient à Jouda Louhichi, championne junior de Tunisie (2014) au fleuret, et Racha Ferchichi.

Épreuve par équipes 
L'épreuve du fleuret féminin par équipe se déroule le  2014. L'Association sportive féminine de Tunis (ASFT) remporte le titre face à l'Essor sportive féminine de Nabeul (ESFN) sur le score de 45-4.

Tableau fleuret féminin par équipes

Tableau des médailles 

2014
Escrime
Compétition d'escrime à Tunis
Escrime en 2014